Beccacece es un apellido. Puede referirse a:

 Hugo Beccacece, periodista y escritor argentino.
 Sebastián Beccacece, entrenador de fútbol argentino.